Маятник — многозначное слово.

 Маятник — система, подвешенная в поле тяжести и совершающая механические колебания. Колебания совершаются под действием силы тяжести, силы упругости и силы трения.
 Маятник (альпинизм) — отклонение работающего на веревке от вертикали.
 Маятник — краткое название маятниковой канатной дороги, например в Домбае.
 Маятник — название системы, состоящей из небольшого груза, подвешенного на нити, применяющейся в радиэстезии (биолокации).
 Маятник — основной элемент задней подвески мотоциклов и квадроциклов.

В переносном значении 
 Маятник — периодическое движение или последовательность любых повторяющихся действий, не обязательно обусловленная колебательной системой (например — Маятниковая миграция).
 Маятник — любая колебательная система, а также набор эффектов, с ней связанных и последствий изменений её состояния.
 «Качать маятник» — приём, используемый контрразведчиками в романе «В августе сорок четвёртого».
 «Качать маятник» — последовательность действий в боксе

Названия 
 Маятник (театральная студия) — театральная студия в Ташкенте
 Маятник (песня группы Ван Гог) — песня группы Ван Гог
 Маятник (фильм)
 «Маятник (В круговерти трамвайной и маетной)» — песня Михаила Трегера

См. также 

 Pendulum (маятник по-английски)
 Пендолино (от  — маятник)

Примечания